Politechnika steht für Organisationen in Polen:

Hochschulen:
 Politechnika Gdanska
 Politechnika Koszalińska
 Politechnika Krakowska
 Politechnika Lwowska
 Politechnika Łódzka
 Politechnika Opolska
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Politechnika Wrocławska
Hochschulsportorganisationen:
 AZS Politechnika Poznań
 AZS Politechnika Warszawska
Stadtteil:
 Politechnika (Gliwice)
Siehe auch:
 Polytechnikum